Борис Мајсторов (Велес, 1935 — Скопље, 17. јануар 2008) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Илинка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1984. || Хихирику - 5 години ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1935.
Умрли 2008.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Велешани